Montalbano ist der Name folgender Orte:

 Montalbano Elicona, Ort in der Provinz Messina
 Montalbano Jonico, Ort in der Provinz Matera
 Montalbano di Fasano, Ortsteil der Gemeinde Fasano
 Montalbano (Berg) oder auch Monte Albano, Hügelzug in der Toskana nordwestlich von Florenz
 Colloredo di Monte Albano, Ort in der Provinz Udine
 Montalbano (Firenzuola), Ortsteil der Gemeinde Firenzuola (Toskana)

Montalbano ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomeo Montalbano (~1595–1651), italienischer Künstler
 Renato Montalbano (* 1931), italienischer Schauspieler

sowie der fiktiven Figur
 Commissario Salvo Montalbano, literarische Figur und Fernsehserie aus der Montalbano-Romanreihe von Andrea Camilleri
 Il giovane Montalbano, literarische Figur und Fernsehserie, die als Prequel auf der Montalbano-Romanreihe von Andrea Camilleri basiert

Siehe auch:
 Montalban